«Psycho» — песня, записанная американским хип-хоп-певцом и композитором Post Malone с его второго студийного альбома Beerbongs & Bentleys, вышедшая 23 февраля 2018 года при участии Ty Dolla Sign.
Песня достигла позиции № 1 в американском хит-параде Billboard Hot 100, сместив сингл Дрейка «Nice for What» и став вторым чарттоппером певца в США.

История 
Песня «Psycho» получила положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Pitchfork, MTV News,  HotNewHipHop.

Коммерческий успех 
В США «Psycho» дебютировала на втором месте, а позднее поднялась до первого места хит-парада Hot 100 (второй его чарттоппер после предыдущего «Rockstar»).

Музыкальное видео 
Премьера официального клипа «Psycho» прошла 22 марта на канале Vevo YouTube. Режиссёром видеоклипа стал James DeFina. К июню 2018 года видео имело более 200 млн просмотров.

Участники записи 
Источник информации Tidal.
 Post Malone — автор, продюсер, программирование
 Ty Dolla $ign — автор
 Louis Bell — автор, продюсер, программирование, звукозапись
 Manny Marroquin — микширование

Чарты и сертификация

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификация 

|-
! scope="row"| Portugal (AFP)
|Золотой
|5 000
|-

Источники

Ссылки 

  (официальное видео), более 600 млн просмотров

Синглы 2018 года
Песни 2018 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы Republic Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Песни Post Malone
Песни, написанные Луи Беллом
Песни, написанные Post Malone